Boekholt kann folgende Bedeutungen haben:

 Karl Boekholt (1902–1983), ein deutscher Pflanzenbauwissenschaftler und Pflanzenzüchter
 Peter Boekholt (1943–2021), deutscher Ordensgeistlicher, Salesianer Don Boscos, Kirchenrechtler, Pastoraltheologe
 Boekholt, eine veraltete Bezeichnung für Bockert, einen Ortsteil der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Viersen

Siehe auch:
 Boekhout